Brandsbek heißen zwei Orte im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, Deutschland:

 Brandsbek (Felde), Ortsteil der Gemeinde Felde
 Brandsbek (Dänischenhagen), Ortsteil der Gemeinde Dänischenhagen